Слово мох имеет несколько значений.

В биологии:
 Мхи — отдел высших растений.
 Мох — название болота в некоторых местностях, происходящее от большого количества зыбунов, покрытых мхами.
 Олений мох — лишайник из группы ягелей.
 Ирландский мох, или карраген () — морские представители отдела Красные водоросли, используемые в текстильной, бумажной и пищевой промышленности.

Мох — фамилия. Известные носители:
 Мох, Андрей Владимирович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Мох, Григорий Иванович (1909—1989) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Мох, Рудольф (1816—1892) — украинский писатель, общественный деятель, священник.

Имя
 Мох Сидонский — полулегендарный древний финикийский философ, предположительно живший в начале II тысячелетия до н. э.

См. также 
 Моховой
 Моховая
 Моховое
 Мохов
 Мхи (значения)